Par analogie avec l'oreille du lapin, oreille de lapin a plusieurs sens en français.

Botanique 
 oreille de lapin, plante de la famille des Lamiaceae, des espèces Stachys byzantina ou Stachys lanata.
 oreille de lapin, cactus du genre Opuntia, de l'espèce Opuntia microdasys alba.
 iris à oreille de lapin, un iris de l'espèce Iris laevigata.

Zoologie 
 lièvre à oreille de lapin, mammifère du genre Lepus, de l'espèce Lepus crawshayi.

Autres 
 oreille de lapin, pli de base en origami.
 oreille de lapin ou fourchette, nom donné à une partie d'objectif Nikon pour la transmission de l'ouverture sur l'appareil.

Notes et références

Voir aussi 
 Oreille
 
 Patte de lapin